Сергей Усольцев:
* Усольцев, Сергей Леонидович (род. 1965) — российский государственный деятель, глава Тюменского района, заместитель председателя Тюменской областной Думы.
 Усольцев, Сергей (род. 1975) — украинский футболист.